O termo Prado Júnior pode referir-se a:

Antônio da Silva Prado Júnior, um político brasileiro;
Bento Prado Júnior, professor, filósofo, escritor, crítico, poeta e tradutor brasileiro;
Caio Prado Júnior, historiador, geógrafo, escritor e político brasileiro;
Martinho Prado Júnior, político e empresário brasileiro;

Desambiguação